Cerezo silvestre puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cornus sanguinea;
 el nombre común de la planta Prunus avium; que es al que generalmente se refiere en Europa;
 el nombre común de la planta Prunus cerasus; o
 el nombre común de la planta '''''Prunus mahaleb.